Тайга — біом хвойних лісів помірного та субарктичного поясу Північної півкулі

Тайга — місто, окружний центр, Кемеровська область
 Тайга — присілок, Караідельський район, Башкортостан